Collegium Nobilium jezuitów w Lublinie – szkoła założona w 1753 roku w Lublinie
 Collegium Nobilium jezuitów we Lwowie – szkoła założona w 1749 roku we Lwowie
 Collegium Nobilium jezuitów w Ostrogu – szkoła założona w 1751 roku w Ostrogu
 Collegium Nobilium jezuitów w Poznaniu – szkoła założona w 1756 roku w Poznaniu
 Collegium Nobilium jezuitów w Wilnie – szkoła założona w 1752 roku w Wilnie
 Collegium Nobilium jezuitów w Warszawie – szkoła założona w 1752 roku w Warszawie
 Collegium Nobilium pijarów we Lwowie – szkoła założona w 1763 roku we Lwowie
 Collegium Nobilium pijarów w Warszawie – szkoła założona w 1740 roku w Warszawie
 Collegium Nobilium pijarów w Wilnie – szkoła założona w 1756 roku w Wilnie
 Collegium Nobilium teatynów w Warszawie – szkoła założona w 1737 roku w Warszawie